Spiteri est un patronyme italien et maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Joe Spiteri (né en 1973), joueur de football australien ;
 Joseph Spiteri (né en 1959), prélat catholique maltais ;
  (1938–2014), écrivain, journaliste, économiste et homme politique maltais ;
  (née en 1947), chanteuse maltaise ;
 Philippe Spiteri, acteur français ;
 Sharleen Spiteri (née en 1967), chanteuse britannique ;
  (1917–2003), chef d'orchestre espagnol.

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais